Кларабель Кау () — антропоморфная корова из диснеевских мультфильмов. Создатели — Уолт Дисней и Аб Айверкс. Её руки и сердца добиваются Гораций Хорсколлар и Гуфи. И хотя она второстепенный персонаж, она широко известна в США и за рубежом. Впервые появляется, вопреки распространённому мнению не в «Безумном самолёте», а в мультфильме Mickey’s Choo-Choo в 1929 году. Первый цветной мультфильм с её участием — «Концерт» 1935 года.

Список мультфильмов с её участием 
 3.1929 — Паровоз Микки (Mickey’s Choo-Choo)
 4.1929 — Продавец с ярмарки (The Karnival Kid)
 5.1930 — Концерт на скотном дворе (The Barnyard Concert)
 6.1930 — Шумная вечеринка (The Shindig)
 7.1930 — Заключённые (The Chain Gang)
 8.1930 — Pioneer Days
 9.1931 — The Birthday Party
 10.1931 — Mother Goose Melodies
 11.1931 — Blue Rhythm
 12.1931 — The Barnyard Broadcast
 13.1931 — The Beach Party
 14.1932 — The Mad Dog
 15.1932 — Barnyard Olympics
 16.1932 — Mickey’s Revue
 17.1932 — Mickey’s Nightmare
 18.1932 — The Whoopee Party
 19.1932 — Touchdown Mickey
 20.1932 — Parade of the Award Nominees
 21.1933 — Mickey’s Mellerdrammer
 22.1933 — Ye Olden Days
 23.1933 — Mickey’s Gala Premiere
 24.1934 — Camping Out
 25.1934 — Концерт для сирот
 26.1935 — Концерт
 27.1935 — On Ice
 28.1935 — Mickey’s Fire Brigade
 29.1936 — Mickey’s Grand Opera
 30.1936 — Mickey’s Polo Team
 31.1937 — Mickey’s Amateurs
 32.1941 — Orphan’s Benefit (remake)
 33.1942 — Mickey’s Birthday Party
 34.1942 — Час симфонии
 35.1983 — Рождественская история Микки
 36.1988 — Кто подставил кролика Роджера
 37.1990 — Roller Coaster Rabbit
 38.1993 — Bonkers (Stork Exchange/Rubber Room Song (Casabonkers))
 39.1990 — Принц и нищий
 40.2004 — Три мушкетёра: Микки, Дональд и Гуфи
 41.2006 — Клуб Микки Мауса

Ссылки 
 Кларабель  на сайте imdb.com
 Кларабель  на сайте weirdspace.dk
 Кларабель  на языках мира на сайте coa.inducks.org
 Ноэль Мюррей и Кит Фиппс. Whither Clarabelle Cow?: 11 Semi-Forgotten Disney Characters  на сайте avclub.com'', 21 сентября 2007

Персонажи по алфавиту
Вымышленные быки и коровы
Вымышленные говорящие животные
Появились в 1928 году в США
Персонажи диснеевских мультфильмов
Персонажи комиксов
Персонажи Kingdom Hearts
Коровы